Список символов штатов США (рыбы) включает рыб, которые были избраны символами (state fish) законодательными органами в отдельных штатах США. Рыб в качестве символов нет только в нескольких штатах (например, в таких как Арканзас, Индиана и Канзас).

История 
В нескольких штатах избраны по два символа, кроме основного символа (state fish), также выбраны дополнительные символы по типу обитания: морские (salt water, marine fish), пресноводные (fresh water), холодноводные (cold water) и водные животные (aquatic animal). Например, в штате Алабама два символа: Большеротый окунь (Micropterus salmoides, ; пресные воды) и Атлантический тарпон (Megalops atlanticus, ; солёные воды). В штате Вашингтон дополнительно к микиже (; Oncorhynchus mykiss) был выбран холодноводный вид Американская палия (Salvelinus fontinalis, Гольцы (род), ; cold water). В штате Калифорния также два вида рыб-символов: Микижа (Oncorhynchus mykiss, ; fresh water) и Гарибальдия (Hypsypops rubicundus, ; salt water).
В штате Миссури кроме символа-рыбы (fish), каковым является Канальный сомик (Ictalurus punctatus, ), есть второй символ — водное животное (aquatic animal), в качестве которого избран Веслонос (Polyodon spathula, ).

Список

См. также 
 Список символов штатов США (бабочки)

Примечания

Ссылки 
 Official State Fish, NetState.com.

 
США